Union Square – piazza nel centro di San Francisco
 Union Square – piazza di New York, a Manhattan
 Union Square – progetto di sviluppo immobiliare di Hong Kong

 Union Square – serie televisiva